Filly est un hameau de la ville d'Houffalize en Belgique.
 Filly est une localité du Burkina Faso.
 Filly est un hameau de la commune de Sciez en France.
  Abbaye de Filly est une ancienne abbaye située sur le territoire de la commune de Sciez.

Autres 
 Filly Films est une société californienne de production de films pornographiques lesbiens.